Carnot bezeichnet:

Personen:
 Lazare Hippolyte Carnot (1801–1888), französischer Politiker
 Lazare Nicolas Marguerite Carnot (1753–1823), französischer Politiker, Ingenieur und Mathematiker
 Marie Adolphe Carnot (1839–1920), französischer Politiker, Ingenieur und Chemiker
 Marie François Sadi Carnot (1837–1894), französischer Staatspräsident
 Maurus Carnot (1865–1935), Schweizer Ordensgeistlicher, Dichter und Lehrer.
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832), französischer Physiker, Erfinder des theoretischen Carnot-Prozesses

Orte:
in den Vereinigten Staaten:
 Carnot (Pennsylvania)
 Carnot (Virginia)
 Carnot (Wisconsin), im Door County
in der Zentralafrikanischen Republik:
 Carnot (Zentralafrikanische Republik)

Sonstiges:
 Die Autoren des Karlsruher Physikkurs verwenden das Carnot (Einheitenzeichen: Ct) aus didaktischen Gründen als besonderen Namen für die SI-Einheit Joule durch Kelvin (J/K) der physikalischen Größe Entropie
 CARNOT (EU), ein Mehrjahresprogramm für technologische Maßnahmen zur Förderung der sauberen und effizienten Nutzung fester Brennstoffe
 Carnot-Methode
 Carnot-Prozess, ein Kreisprozess von besonderer Bedeutung in der Thermodynamik
 Carnot-Wirkungsgrad, der höchste theoretisch mögliche Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie

Siehe auch:
 Karno